WOD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wood River (Stati Uniti)